Rueda de Jalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rueda de Jalón (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Rueda de Jalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar